Gameleira, a árvore

Localidades no Brasil
 Gameleira (Pernambuco) - município
 Gameleira de Goiás - município
 Gameleira (Mogeiro) - distrito na Paraíba
 Gameleira (Belo Horizonte) - bairro 

Desambiguações de topônimos
Desambiguações de biologia